USS Ingraham — кораблі ВМС США, названі на честь офіцера Дункана Інгрема (), кавалера Золотої медалі Конгресу.

 USS Ingraham (DD-111) — ескадрений міноносець типу «Вікс». Збудований у 1919 році. У 1922 році виведений в резерв, у 1936 році виключений зі складу флоту. Потоплений як мішень у 1937 році.
 USS Ingraham (DD-444) — ескадрений міноносець типу «Глівз». Збудований у 1941 році. 22 серпня 1942 року затонув унаслідок зіткнення з танкером-заправником «Чеманг» поблизу Нової Шотландії.
 USS Ingraham (DD-694) — ескадрений міноносець типу «Аллен М. Самнер». Збудований у 1944 році. У 1971 році проданий ВМС Греції, де отримав назву «Міауліс» (). Потоплений як мішень у 2001 році.
 USS Ingraham (FFG-61) — фрегат типу «Олівер Газард Перрі». Збудований у 1989 році. На службі до 2015 року. У 2021 році потоплений як мішень.

Назви військових кораблів США